Trajno slano pecivo je vrsta hrskavog prehrambenog proizvoda, srodnog keksu.

Dobiva ga se procesom pečenja.

Pravi ga se u obliku štapića, pereca, prutića ili u inim oblicima.

Bitna je osobina ta što površina tijesta prije toplinske obrade (pečenja) smije obraditi s natrijevim hidroksidom otopljenim u vodi.

Slastice
Pekarski proizvodi